

Editoria 
Poesia – rivista fondata da Filippo Tommaso Marinetti nel 1905;
Poesia – rivista fondata da Enrico Falqui nel 1945;
Poesia – mensile di cultura poetica fondato da Nicola Crocetti nel 1988.

Musica 
Poesia/Bum bum – singolo di Don Backy del 1967
Poesia – album di Riccardo Cocciante del 1973
Poesia – brano musicale di Riccardo Cocciante pubblicato da Patty Pravo nel 1973

Altro 
Poesia – arte di usare, per trasmettere un messaggio, il significato semantico delle parole insieme al suono e il ritmo che queste imprimono alle frasi
Poesia estemporanea – poesia basata sull'improvvisazione fra due o più poeti, molto diffusa in Sardegna e Toscana
 Poesia – affresco di Raffaello Sanzio, nei Musei Vaticani